Afrarchaea — рід павуків родини архідових (Archaeidae). Містить 14 видів.

Поширення 
Всі представники роду є ендеміками Південно-Африканської Республіки.

Види 
 Afrarchaea ansieae Lotz, 2015
 Afrarchaea bergae Lotz, 1996
 Afrarchaea cornuta (Lotz, 2003)
 Afrarchaea entabeniensis Lotz, 2003
 Afrarchaea fernkloofensis Lotz, 1996
 Afrarchaea godfreyi (Hewitt, 1919)
 Afrarchaea haddadi Lotz, 2006
 Afrarchaea harveyi Lotz, 2003
 Afrarchaea kranskopensis Lotz, 1996
 Afrarchaea lawrencei Lotz, 1996
 Afrarchaea neethlingi Lotz, 2017
 Afrarchaea ngomensis Lotz, 1996
 Afrarchaea royalensis Lotz, 2006
 Afrarchaea woodae Lotz, 2006

Примітки 

Архідові
Роди павукоподібних